Rosskopf ou Roßkopf peut désigner plusieurs montagnes :
  :
Rosskopf (Alpes d'Allgäu), 1 958 mètres
 Rosskopf (Bavière), 1 580 mètres
 Rosskopf (Préalpes bavaroises), 891 mètres
 Rosskopf (Brisgau), 737 mètres
 Rosskopf (Steinwald), 725 mètres
 Rosskopf (Taunus), 632 mètres
 Rosskopf (Spessart), 516 mètres
 Rosskopf (Hesse), 482 mètres

  :
Rosskopf (Halltal), 2 670 mètres
 Rosskopf (Alpes carniques), 2 603 mètres
 Rosskopf (Alpes de Tux), 2 576 mètres
 Rosskopf (Alpes de l'Ötztal), 2 390 mètres
 Rosskopf (Rofan), 2 257 mètres
 Rosskopf (Radstädter Tauern), 2 189 mètres
 Rosskopf (Alpes de Kitzbühel), 1 731 mètres

 France :
 Grand Rosskopf (Hautes Vosges gréseuses), 811 mètres.
  :
Rosskopf (Alpes de Stubai), Monte Cavallo, 2189 mètres

Roßkopf est le nom de famille de :
 Joey Rosskopf (1989-), coureur cycliste américain
 Jörg Roßkopf, (1969-), pongiste allemand
 Thomas Roßkopf, (1966-), pongiste allemand